Loup de mer (französisch, ungefähr: „Wolf des Meeres“) ist ein Name für verschiedene Speisefische, deren Fleisch von unterschiedlichem Wert ist. Im Französischen wird der Name loup allgemein für Raubfische verwendet. Am höchsten geschätzt wird der Europäische Wolfsbarsch aus Atlantik und Mittelmeer. Nur die Fänge aus dem Mittelmeer werden in Frankreich als Loup de mer präsentiert. Im Deutschen wird dieser Unterschied normalerweise nicht gemacht.

Manchmal werden auch Seewölfe zu geringeren Preisen unter demselben französischen Namen, der an sich eine korrekte Übersetzung darstellt, angeboten. Es sind sowohl der Gefleckte Seewolf als auch der Gestreifte Seewolf im Handel, die sich kulinarisch nicht unterscheiden. Beide Arten werden heute unter dem Handelsnamen „Steinbeißer“ vermarktet. Sie haben jedoch nichts mit dem geschützten Süßwasserfisch Steinbeißer zu tun.

Literatur 
 Jörn Albrecht: Zwischen Fach- und Gemeinsprache: Tier- und Pflanzennamen im Deutschen und in den Romanischen Sprachen. In: Laura Sergo u. a. (Hrsg.): Fachsprache(n) in der Romania. Frank & Timme, Berlin 2013, ISBN 978-3-86596-404-5, S. 3–20, hier S. 11 f.

Weblinks 
 Wolfsbarsch auf kuechengoetter.de
 Seewolf auf kuechengoetter.de

Speisefisch